Queen's Theatre es, o ha sido, el nombre de diversos teatros en el Reino Unido, Australia, Hong Kong, Liberia o los Estados Unidos. Entre otros:
 Teatro de la Reina (Versalles), situado dentro del área del Pequeño Trianón (Versalles)
 El Teatro de Dorset Garden, Londres (1671–1709).
 El nombre original del Her Majesty's Theatre, situado en Haymarket, Londres (hasta 1714).
 El Queen's Theatre, Long Acre, Londres (1867–1879).
 El nombre original del Sondheim Theatre, situado en Shaftesbury Avenue, Londres (inaugurado en 1907).